Bähncke har flere betydninger:

 Bähncke (virksomhed) – en dansk fødevarevirksomhed
 W. Bähncke & Co. – et tidligere dansk forsikringsselskab
 Alfred Bähncke (1862-1926) – dansk erhvervsmand
 Emil Bähncke (1860-1931) – dansk erhvervsmand
 Wilhelm Bähncke (1832-1907) – dansk erhvervsmand